Таба — многозначный термин: 

 Таба — небольшой курортный город в губернаторстве Южный Синай, Египет.
 Таба — пограничный контрольно-пропускной пункт на берегу Красного моря, соединяющий египетский город Таба и израильский Эйлат.